Rausch steht für:
 Rausch, übersteigerter emotionaler Zustand (Ekstase), ggf. nach Aufnahme einer psychotropen Substanz
 Vollrausch, eine Straftat
 Rausch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rausch, platt gewalzter Draht aus Gold, Silber oder einem anderen Metall; siehe Lahn (Plätt)
 Rausch (Album), ein Album von Helene Fischer aus dem Jahr 2021
 Rausch (Band), Rock-Band aus Köln
 Rausch (Film), Stummfilm von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1919
 Rausch (Strindberg), Drama von August Strindberg
 Der Rausch, Film von Thomas Vinterberg aus dem Jahr 2020
 Rausch Schokoladen, deutscher Hersteller von Schokolade

Rausch ist der Name folgender Orte:
 Rausch (Herrsching), Ortsteil der Gemeinde Herrsching am Ammersee, Landkreis Starnberg, Bayern
 Rausch (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Rausch (Gemeinde Griffen), Ortschaft von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Rausch (Iowa), Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Iowa

Siehe auch: